Tenex bezeichnet

 Celluloseacetobutyrat, ein Biopolymer, das auf Cellulose basiert
 Tenex (Unternehmen), ein russisches Unternehmen mit Sitz in Moskau
 TENEX, ein Computer-Betriebssystem von Bolt Beranek and Newman
 einen Markennamen des Wirkstoffs Guanfacin